Claude Jamet (1910-1993), intellectuel et essayiste français
 Claude Jamet (1929-2021), joueur puis président de La Berrichonne de Châteauroux

Voir aussi